Кало́нн-Рикуа́р, Калонн-Рікуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 45 км на захід від Лілля, 31 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5602,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Робер Будзинський (*1940) — відомий у минулому французький футболіст, захисник, згодом — спортивний функціонер.
 Мар'ян Виснєський (*1937) — відомий у минулому французький футболіст, нападник.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Калонн-Рикуар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Калонн-Рикуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале